Коновалы  — топоним:

Беларусь 
 Коновалы — хутор, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Коновалы — деревня, Воложинский сельсовет, Воложинский район, Минская область

Россия 
 Коновалы — деревня в Берёзовском районе Пермского края.

Украина 
 Коновалы — село, Сулимовский сельский совет, Роменский район, Сумская область

См. также 
 Коновал
 Коновалов